(1931-), botaniste brésilien,
 Ernest L. Blumenschein (1874-1960), peintre et illustrateur américain,
  (1956-), joueur de hockey sur glace canado-allemand,  
  (1981-), acteur autrichien, 
 Tabea Blumenschein (1952-2020), actrice, réalisatrice et scénariste allemande,
  (1882-1963), écrivaine brésilienne,
  (1969-), réalisatrice et scénariste allemande.

Patronyme allemand